Le Diable sur les collines (Il diavolo sulle colline), roman de Cesare Pavese paru en 1948 ;
 Le Diable sur les collines (Il diavolo sulle colline), film de Vittorio Cottafavi sorti en 1985, adapté du roman de Pavese.